De Parelloop is een hardloopevenement, dat sinds 1989 jaarlijks plaatsvindt in Brunssum. De hoofdafstand is de 10 km top run. Hiernaast kent het evenement een talent run over 5 km, een loop over 5 km en 10 km voor recreanten, een business run over 5 km en 10 km, een studentenrun over 2,5 km en een kidsrun over 500 m en 1 km. John Kibowen won driemaal de hoofdafstand (10 km) bij deze wedstrijd. De tot Nederlandse genaturaliseerde Lornah Kiplagat realiseerde in 2004 met 14.47 een onofficieel wereldrecord op de 5 km.

In 2007 liep de Keniaanse loper Micah Kogo met een tijd van 27.07 minuten een parcoursrecord, waarmee hij slechts zeven seconden boven het wereldrecord bleef. Twee jaar later wist bij deze loop het wereldrecord te verbeteren tot 27.01 minuten. In 2013 verbeterde Abdi Nageeye hier het Nederlands record op de 10 km tot 28.08. Hij bleef een seconde onder de tijd van Luc Krotwaar, die zijn prestatie ook bij dit evenement behaalde.

Parcoursrecords
 Mannen: 27.01 - Micah Kogo  (29 maart 2009)
 Vrouwen: 31.07 - Edith Chelimo  (3 april 2016)

Uitslagen (10 km)

Hardloopwedstrijd over 10 kilometer